

Persone 
Bruce Pittman – regista, sceneggiatore e montatore canadese
Charles Pittman – ex cestista statunitense
Dexter Pittman – cestista statunitense
Jana Pittman – atleta e bobbista australiana
Michael Pittman – ex giocatore di football americano statunitense
Steve Pittman – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense naturalizzato scozzese

Altro 
 Pittman – località statunitense della Florida